Hinterbrand kann stehen für:
 Hinterbrand (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hinterbrand, früherer Name eines Ortsteils des Dorfes Planer Brand im Oberpfälzer Wald, heute Teil von Žďár u Tachova im Okres Tachov in Tschechien
 Hinterbrand (Schönau am Königssee), eine Einöde in der Gemarkung Königssee der Gemeinde Schönau am Königssee im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hinterbrand oder Heiliges Feuer (Tierkrankheit), Name für eine Schafkrankheit